CRBM pode se referir a:
 Comando Rodoviário da Brigada Militar
 Conselho Regional de Biomedicina

Desambiguação